

Patronyme
 Cécile Ousset, (1936- ), pianiste française ;
 Jean Ousset, (1914-1994), intellectuel militant d'extrême droite, catholique français ;